

Цешино — село в гміні Венґожино Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Цешино — село в гміні Злоценець Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Цешино — село в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства